Панюхин — русская фамилия.

Известные носители:
 Панюхин, Валентин Павлович (1944—1994) — советский хоккеист.
 Панюхин, Сергей Юрьевич (род. 1960) — советский и российский спортсмен (ездовой спорт).